Харис Белькебла (; 28 января 1994, Ла-Курнёв, Франция) — алжирский футболист, полузащитник клуба «Брест» и сборной Алжира.

Харис — племянник известного в прошлом алжирского футболиста, Юссефа Белькебла.

Клубная карьера 
Белькебла — воспитанник клубов «Булонь» и «Валансьен». Он несколько сезонов отыграл за дублёров последней команды, после чего подписал контракт с «Туром». 8 августа 2014 года в матче против «Труа» Харис дебютировал в Лиге 2. В январе 2015 года в поединке против своего бывшего клуба, «Валансьена» он забил свой первый гол за «Тур».

Примечания 

Футболисты Алжира
Футболисты Франции
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки олимпийской сборной Алжира по футболу
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «Брест»